Радик (Абдурахим) Велединович Исаев (, ; ) — азербайджанский, ранее российский тхэквондист, Олимпийский чемпион 2016 года, Чемпион мира, Европы и Европейских игр. Мастер спорта России.

Биография 
Радик Велединович Исаев родился в 1989 году в селе Ухул Ахтынского района. Лезгин по национальности.

Выступал за Дагестанский государственный центр боевых искусств. Чемпион России 2010 года, обладатель Кубков России 2010 и 2011 гг. Был включен в расширенный список олимпийской сборной России для участия на ОИ-12, но в итоге на Олимпиаду не попал.

С конца 2012 года выступает за Азербайджан. На чемпионате мира 2013 года в Пуэбле он завоевал бронзовую медаль.

В 2014 году на Чемпионате Европы, проходившем в Баку Радик стал чемпионом Европы по тхэквондо. На первом чемпионате Европы по тхэквондо по олимпийским весовым категориям в Нальчике Радик Исаев занял второе место в весовой категории свыше 80 кг.

17 мая 2015 года завоевал золотую медаль чемпионата мира по тхэквондо в Челябинске, победив в финале Джасура Байкузиева из Узбекистана. 19 июня 2015 года стал победителем на I Европейских играх в Баку.

8 октября 2015 года на VI летних Всемирных военных играх в Мунгёне (Южная Корея) завоевал бронзу. 20 августа 2016 года стал победителем летних Олимпийских игр, проходящих в Рио-де-Жанейро. В 2017 году стал бронзовым призёром Летней Универсиады в Тайпее.

Награды 
29 июня 2015 года Радик Исаев за высокие достижения на I Европейских играх и большие заслуги в развитии спорта в Азербайджане был награждён орденом «Слава».

1 сентября 2016 года Исаев указом президента Азербайджана был награждён орденом «За службу Отечеству I степени».

Примечания

Ссылки 
 Физули Мусаев: «В людях ошибаюсь, причем, увы, довольно часто…»
 Призер ОИ-2012 габонец Обаме завоевал золото ЧМ по тхэквондо
 Сборная Азербайджана едет в Грузию
 Официальный сайт Европейской федерации тхэквондо
 Официальный сайт Всемирной федерации тхэквондо
 Результаты Чемпионата России по тхэквондо 2010—2013

Родившиеся в Ахтынском районе
Тхэквондисты России
Тхэквондисты Азербайджана
Чемпионы России по тхэквондо
Чемпионы Европы по тхэквондо
Чемпионы мира по тхэквондо
Чемпионы Европейских игр по тхэквондо
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Олимпийские чемпионы от Азербайджана
Олимпийские чемпионы по тхэквондо